Диск Беллуццо (или Диск Белонце) — летательный аппарат дисковидной формы, предположительно созданный немецкими учёными (в частности, Виктору Шаубергеру приписывают создание так называемого вихревого двигателя, который якобы использовался в диске) в конце Второй мировой войны. Достоверных свидетельств существования нет.

По легенде, аппарат мог перемещаться со скоростью 4 Маха и выполнять в небе развороты любой сложности. Однако это невозможно для известных на то время летательных аппаратов и не соответствует уровню известных технологий тех лет. Во всех описаниях этой легенды говорится, что сам аппарат и вся техническая документация были уничтожены создателями буквально за сутки до взятия места базирования «блюдца» советскими войсками (в других источниках — за несколько месяцев до конца войны).

Фильмография 
 «Разведчики. Последний бой» — российский телевизионный сериал, снятый в 2008 году. Ситуация с секретным немецким диском является сюжетом нескольких серий.
 «Древние пришельцы. Пришельцы и Третий Рейх» (Aliens and the Third Reich) — научно-популярный фильм, снятый в 2010 г.
 «НЛО Третьего Рейха» — документальный фильм телеканала Россия 1.

См. также 
 Дискообразные летательные аппараты
 «Летающий блин» Циммермана
 НЛО

Примечание

Литература 
 Козырев В., Козырев М. Опознанные летающие объекты // «Крылья Родины» №6, 2001

 на других языках
 .
 
 Goodrick-Clarke N.  New York: New York University Press, 2002 — ISBN 0-8147-3155-4
 .

Ссылки 
 Giuseppe Belluzzo
 Тайны Третьего Рейха. Дисколёты  // skif.biz
 Тайны науки и техники - Летающие тарелки нацистов  // macbion.narod.ru

Наука в нацистской Германии
Дискообразные летательные аппараты
Городские легенды Германии